Ллойд-Хьюз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ллойд-Хьюз, Бен — английский актёр.
 Ллойд-Хьюз, Генри (род. 1985) — английский актёр, сценарист и кинопродюсер. См. также 
 Хьюз, Ллойд (1897—1958) — американский актёр немого кино.